Ammotretis är ett släkte av fiskar. Ammotretis ingår i familjen flundrefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flundrefiskar
Ammotretis